Grimminger ist der Familienname folgender Personen:

Adolf Grimminger (1827–1909), deutscher Sänger, Schriftsteller und Bildhauer
Bernhard Grimminger (1946–?), deutscher Schriftsteller
Eugen Grimminger (1892–1986), Mitglied der Widerstandsbewegung Weiße Rose
Georg Adolf Grimminger (1802–1877), deutscher Lithograph und Steindrucker in Zürich
Jakob Grimminger (1892–1969), Nationalsozialist
Jenny Grimminger (1895–1943), Opfer der NS-Diktatur
Michael Grimminger (* 1960), deutscher Politologe
Rolf Grimminger (* 1941), deutscher Literaturwissenschaftler

Sonstiges:
 Mount Grimminger, Berg im Palmerland, Antarktika